Oldersum (Moormerland), een dorp in het Duitse Moormerland
Oldersum (Ten Post), een wierde bij het Groningse Ten Post